Telling Lies – brano musicale di David Bowie
Telling Lies – film del 2008
Telling Lies – videogioco